Керамі́чний прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Керамічний провулок — провулок у місті Київ.
 Керамічний провулок — провулок у місті Полтава.
 У місті Харків:
 1-й Керамічний провулок;
 2-й Керамічний провулок.

Провулки